McCarthy kan syfta på:

 McCarthy (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 McCarthy (popband) – ett brittiskt politiskt indiepopband
 Fixmer/McCarthy – en elektronisk musikduo som bildades 2002
 McCarthyism – en term som syftar på den antikommunistiska misstänksamheten i USA
 McCarthy (auktor) – flera auktorer

Geografi

Antarktis
 McCarthy Inlet – en vik
 McCarthy Nunatak – en nunatak
 McCarthy Glacier – en glaciär
 McCarthy Valley – en dal

Se även
 McCarthy Island – flera platser
 Mount McCarthy – flera platser
 McCarthy Point – flera platser
 McCarthy Ridge – flera platser

Se även
 McCartney
 McCarty